Астро́ним — от астро- (звезда) + ним (имя) может означать:

 Астроним — звёздочки, заменяющие имя автора.
 Собственное название космического объекта, см. Астронимика.